Az Amerikai Egyesült Államokbeli Missouri államban összesen 114 megye található.

A megyék listája
Ez a lista Missouri állam megyéit sorolja fel.

Források 

Közigazgatási listák
Missouri megyéi